

Poängtabell

Spanien mot Japan

Honduras mot Marocko

Spanien mot Honduras

Japan mot Marocko

Japan mot Honduras

Spanien mot Marocko 

Grupp D